Трайсбах:

 Трайсбах (приток Ветшафта) — река в Германии, протекает по земле Гессен. Общая длина реки 17,2 км.
 Трайсбах (приток Гильзы) — река в Германии, протекает по земле Гессен. Общая длина реки 8,3 км.